La jurisdicción voluntaria es la función de los tribunales de justicia de conocer y resolver, sin forma de juicio contradictorio, ciertas materias de relevancia jurídica que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones.

Para el artículo 3° del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano «jurisdicción voluntaria es la que se ejerce en los asuntos que, por su naturaleza o por razón del estado de las cosas, se resuelven sin contradicción».

Para el profesor chileno de derecho procesal Mario Mosquera Ruiz la jurisdicción voluntaria o actos judiciales no contenciosos son aquellos que consisten en una actividad del Estado, radicada en los tribunales en virtud de expresa disposición de la ley, siempre que no surja conflicto por oposición de legítimo contradictor, para que éstos emitan un dictamen a petición de un interesado para cumplir con los diversos fines perseguidos por su establecimiento.

La ley reglamenta la jurisdicción voluntaria a través del procedimiento voluntario o procedimiento no contencioso,  que es el conjunto de trámites o actuaciones judiciales no contenciosas.

Materias de jurisdicción voluntaria 
 Autorizaciones judiciales para enajenar o gravar.
 Solicitud de emancipación.
 Nombramiento de tutores y curadores.
 Realización de inventario.
 Solicitud de declaración de interdicción no contenciosa.

Regulación por países 

  Artículos 774 a 784 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina.
  Artículos 639 a 711 del Código de Procedimiento Civil de Bolivia (vigente hasta 5 de agosto de 2015).
  Artículos 448 a 491 del Código Procesal Civil de Bolivia (vigente desde 6 de agosto de 2015)
  Artículos 1103 a 1210 del Código Procesal Civil de Brasil.
  Artículos 817 a 925 del Código de Procedimiento Civil de Chile.
  Artículos 649 a 662 del Código de Procedimiento Civil de Colombia. Artículos 577 a 587 del Código General del Proceso de Colombia 
  Artículos 401 a 515 del Código Procesal Civil y Mercantil.
  Artículo 1013 del Código de Procedimiento Civil de Ecuador.
  Código Procesal Civil de Paraguay.
  Artículos 749 a 840 del Código Procesal Civil del Perú.
  Artículos 402 a 451 del Código General del Proceso de Uruguay.
  Artículos 895 a 939 del Código de Procedimiento Civil de Venezuela.
  Artículos 530 a 542 del Código Federal de Procedimientos Civiles de México.
  Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria.
  Artículos 1409 a 1510 del Código de Proceso Civil de Portugal.

Véase también 
 
 Jurisdicción

Notas

Referencias

Bibliografía 
 
 
 
 
 
 
 

Derecho procesal
Términos jurídicos